Challa (brood), een gevlochten brood dat met de sjabbat wordt gegeten
Challa (Talmoed), een traktaat uit de Misjna en Talmoed aangaande het deel dat men als offer van het deeg moest afzonderen